Superligaen 1999/2000 var den tionde säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union. Serien spelades mellan 24 juli 1999 och 28 maj år 2000, med vinteruppehåll.

Danska mästarna kvalificerade sig för tredje omgången i kvalspelet till Champions League 2000/2001, tvåan gick in i andra omgången i kvalspelet i Champions League, medan trean kvalificerade sig för första kvalomgången till Uefacupen 2000/2001. Fyran och femman kvalificerade sig för Intertotocupen 2000, medan de två lägst placerade lagen flyttades direkt ner till 1. division. Vinnaren och tvåan i 1. Division flyttades upp till Superligaen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Externa länkar
  Fixtures at NetSuperligaen.dk
  Peders Fodboldstatistik

1999 i Danmark
2000 i Danmark
Fotbollssäsongen 1999/2000
1999/2000